

Fantascienza
Gondola di curvatura – tipo di propulsione nell'universo di Star Trek

Mezzi di trasporto
Gondola – imbarcazione tipica della laguna di Venezia
Gondola – yacht dotato di motore a vapore
Gondola – involucro aerodinamico usato nei velivoli
Gondola lariana – imbarcazione tipica del lago di Como

Persone
Gondola – famiglia nobile della Repubblica di Ragusa